A AB Motorfabriken i Göteborg (AMG), foi uma empresa sueca fundada em 1897 em Gotemburgo cidade do condado de Västra Götaland. A Ab Motorfabriken i Göteborg produzia motores estacionários. Em 1899 a companhia passou a produzir motores de barcos e viu a possibilidade de fabricar automóveis. Eles então foram para a França procurar modelos adequados para que se baseassem, e escolheram o Brasier de 1902, então importaram várias unidades até que pudesem fazer os seus próprios modelos.
Em 1903 foi feito o primeiro carro, exceto pelo sistema de ignição do motor, carburador e pneus, o carro foi feito inteiramente com produtos suecos. O motor era um alemão Fafnir, que foi convertido para ser refrigerado a água, a transmissão era através do eixo cardã, em vez de correia ou cinta como era normal. O primeiro carro foi conduzido de Gotemburgo a Estocolmo para uma exposição de automóveis. Contudo a empresa tinha as finanças ruim e apenas dez unidades foram construídas, e a produção sendo encerrada em 1906.

AB Motorfabriken i Göteborg (AMG)
AB Motorfabriken i Göteborg (AMG)